Комерція (від  — торгівля, від  cum (варіанти: com-, con-, cor-) «разом» + merx «товар» ):

 у вузькому сенсі — торгова і торгово-посередницька діяльність, участь у продажу чи сприяння продажу товарів і послуг;
 в широкому сенсі — підприємницька діяльність. 

Комерція